Roughton (Lincolnshire), een plaats in het Engelse graafschap Lincolnshire
 Roughton (Norfolk), een plaats in het Engelse graafschap Norfolk